Gaetano Grippi – calciatore italiano
 Thiago Grippi – giocatore di calcio a 5 brasiliano